Martin Berthommier, dessinateur et scénariste
 Jean-Claude Berthommier, footballeur
 Jean-Gilles Berthommier, homme politique

Lien externe 
 
Patronyme berrichon